U 61 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U-61, Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.